Rust (linguagem de programação)
Rust (jogo eletrônico)
Rust (filme)

Pessoas
Bernhard Rust
Paul Rust

Localidades

Rust (Baden-Württemberg)

Rust (Burgenland)

Desambiguação